Чемпионат мира по фигурному катанию 1977 () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 1976—1977 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Токио (Япония) с 1 по 6 марта 1977 года.

Представителем ИСУ был Жак Фавар (Франция), техническим делегатом Герман Шихтль (ФРГ).

Результаты

Мужчины 

Чемпионат выиграл Владимир Ковалёв, став вторым (после Сергея Волкова, завоевавшего титул в 1975 году) чемпионом мира в мужском фигурном катании из СССР. Минору Сано, шедший шестым, выступил в произвольной программе на большом эмоциональном подъёме, безупречно исполнил 4 тройных прыжка: лутц, флип, сальхов и тулуп. При появлении оценок от напряжения даже заплакал. Заняв первое место в произвольной программе, стал бронзовым призёром чемпионата. После чемпионата он оставил любительский спорт. До 2002 года ни один представитель Японии не смог повторить его успех и завоевать медали чемпионата мира в мужском одиночном катании.

 Рефери: Йозеф Дедич  
 Ассистент рефери: Kinuko Ueno 

Судейская бригада:
 Гергардт Бубник 
 Эрика Шихтль 
 Джеффри Йетс 
 Дэвид Дор 
 Валентин Писеев 
 Goro Ishimaru 
 Эдит М. Шумейкер 
 Хельга фон Викки 
 Сидней Р. Кролль 
Запасной судья:
 Моник Жоржелен

Женщины 
Советская фигуристка Елена Водорезова сенсационно выиграла произвольную программу, исполнив 3 тройных прыжка и два двойных акселя, однако слабое выступление в обязательных фигурах не позволило ей претендовать на медали.

 Рефери: Соня Бьянкетти 
 Ассистент рефери: Бенджамин Райт       

Судейская бригада:
 Джованни Де Мори 
 Гюнтер Тайхман 
 Йюрг Вильгельм 
 Джеффри Йетс 
 Ивон С. Макгоуэн 
 Людвиг Гаснер 
 Норрис Боуден 
 Лена Вайнио 
 Евгений Роммингер 
Запасной судья:
 Tsukasa Kimura

Пары 

 Рефери: Дональд Х. Джилчрист 
 Ассистент рефери: Kikuko Minami 

Судейская бригада:
 Гергардт Бубник 
 Эрика Шихтль 
 Джеффри Йетс 
 Дэвид Дор 
 Валентин Писеев 
 Goro Ishimaru 
 Эдит М. Шумейкер 
 Хельга фон Викки 
 Сидней Р. Кролль 
Запасной судья:
 Моник Жоржелен

Танцы на льду 

 Рефери: Лоуренс Демми 
 Ассистент Рефери: Джордж Д. Бландан 

Судейская бригада:
 Людвиг Гаснер 
 Памела Дэвис 
 Клара Козари 
 Мари Луис Райт 
 Эннио Бернаццали 
 Ирина Абасалямова 
 Гергардт Бубник 
 Цукаса Кимура 
 Джойс Хайсей 
Запасной судья:
 Евгений Роммингер

Факты 
 Впервые мировой чемпионат по фигурному катанию прошёл в Азии.

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира на сайте eskatefans.com  
 US Pair Is 3d After Start of World Skating
 Miss Rodnina, Zaitsev Win Fifth Straight Skating Title

Международные спортивные соревнования в Токио
Фигурное катание в сезоне 1976/1977
Мир1977
Март 1977 года